MGU steht für:

 Flugplatz Manaung (IATA-Code), Flugplatz von Manaung, Rakhaing-Staat, Myanmar
 Messsystem Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger
 Moskowski Gossudarstwenny Uniwersitet, siehe Lomonossow-Universität Moskau
 Motor Generator Unit, siehe Energy Recovery System
 Museum für Gesellschafts- und Umweltgeschichte Wuppertal
 Netzwerk Mittelgroße Universitäten

MG-U steht für:
 Toliara (Provinz), ISO-3166-2-Code der madagassischen Provinz

mgu steht für:
 Mailu (DS100-Code), Papuasprache in der Central Province (Papua-Neuguinea)

Abkürzung